Adrastée peut désigner : 

dans la mythologie grecque
 Adrastée, une nymphe ;
 Adrastée, la divinité troyenne des montagnes, assimilée à Némésis ;
 Adrastée, un autre nom pour Cybèle ; 

en astronomie
 Adrastée, un des satellites naturels de la planète Jupiter ;
 (239) Adrastée, un astéroïde.